Lucke ist ein Familienname:

 allgemein eine Variante von Luck, schlesisches Uradelsgeschlecht, siehe Luck (Adelsgeschlecht)

Lucke ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Lucke (* 1962), deutscher Ökonom und Politiker (LKR, zuvor AfD und CDU)
 Carl Lucke (1840–1914), Gutspächter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Doris Lucke (* 1953), deutsche Soziologin
 Ernst Lucke (1873–nach 1942), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei)
 Eva Hausmann-Lucke (* 1956), deutsche Juristin und Richterin
 Ferdinand Lucke (1802–nach 1870), Domänenpächter und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Gabriele Lucke (* 1970), deutsche Tennisspielerin
 Gisa Bührer-Lucke (* 1953), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Hannfried Lucke (* 1964), deutscher Organist
 Hans Lucke (1927–2017), deutscher Schauspieler, Autor und Regisseur
 Hans Lucke (Ingenieur) (1892–1983), deutscher Ingenieur und Schriftsteller
 Jens M. Lucke (* 1960), deutscher Autor, Journalist und Übersetzer
 Jörg Lucke (* 1942), deutscher Ruderer
 Karl Lucke (1889–1945), deutscher politischer Funktionär und SA-Führer, Abgeordneter des Badischen Landtages
 Karsten Lucke (* 1974), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Lucke (* 1988), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Lucke (1955–2017), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Richard Lucke (1858–1928), deutscher Verwaltungsbeamter
 Theodor Lucke (* 1859), deutscher Landrat, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Ulrike Lucke (* 1975), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Walther Lucke (1888–nach 1967), deutscher Sportjournalist
 Willi Lucke (1913–2011), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern

von Lucke ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Lucke (* 1967), deutscher politischer Publizist
 Anton von Lucke (* 1989), deutscher Schauspieler
 Gottlob Sebastian von Lucke (1745–1762), deutscher Dichter
 Hans von Lucke (1842–1911), deutscher Verwaltungsbeamter, Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Jörn von Lucke (* 1971), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Philipp von Lucke (1872–1931), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer
 Rudolf von Lucke	(1851–1930), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus

Lucke als geografischer Begriff:
 Lucke (Pass), Passübergang zwischen Lörrach und Rümmingen

Siehe auch:
 Luck
 Lucka (Begriffsklärung)
 Lücke